Реон:
 Реон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Реон — гипотетическая элементарная частица легче электрона.
 Реон — имя.
 Реон, Иван (род. 1985) — валлийский актёр, певец и автор песен.
 РЕОН — реестр единых объектов недвижимости.